Spoorlijn Verden - Rotenburg (Weser-Aller-Bahn), spoorlijn tussen Verden en Rotenburg (Wümme)
 Spoorlijn Nienburg - Minden (Weser-Aller-Bahn), spoorlijn tussen Nienburg en Minden

Spoorlijn in Duitsland